Кості — множина від «кість»
 Кості — варіант назви гральних кубиків.

Топонім 
 Кості — місто в Судані.

Прізвище 

 Козі Кості — британська співачка
 Річ Кості — американський продюсер і звукорежисер

Див. також 
 Кістка
 Кість (значення)
 Кости — село в Болгарії.